Wakendorf peut faire référence à :
 Wakendorf I, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein ;
 Wakendorf II, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.